Slovio (de la cuvântul slavic pentru „cuvânt”) este o limbă artificială începută în anul 1999 de către Mark Hučko.

Alfabete

Exemplul ale cuvintele 

Limbi artificiale